Озеркинский сельсовет

Башкортостан 

 Озеркинский сельсовет Караидельского района

Волгоградская область 

 Озеркинский сельсовет Киквидзенского района

Марий Эл 

 Озеркинский сельсовет Горномарийского района (упразднён в конце 2000-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)